Bonse ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Bonse (* 1960), deutscher Journalist
 Ulrich Bonse (1928–2022), deutscher Physiker
 Wilhelm Bonse-Geuking (* 1941), deutscher Bergbauingenieur und Industriemanager; Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung

Siehe auch:
 Bonsesche Ungleichung, Satz über das Wachstum der Primzahlen